Watscha ist der Name folgender geographischer Objekte:

 von Ortschaften in Russland (russisch ):
 Watscha (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod
 Watscha (Karelien), ländliche Siedlung in der Republik Karelien

 von Gewässern:
 Watscha (Mariza) (bulgarisch ), Nebenfluss der Mariza in Bulgarien
 Watscha (Schuja), Nebenfluss der Schuja im Flusssystem der Lena in Russland
 Stausee Watscha am gleichnamigen Fluss in Bulgarien